Poor Things es una película próxima a estrenar dirigida por Yorgos Lanthimos a partir de un guión de Tony McNamara, basada en la novela de 1992 del mismo nombre de Alasdair Gray . Su elenco incluye a Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley y Kathryn Hunter .

Premisa 
Una mujer, al ahogarse para escapar de su esposo abusivo, se le reemplaza su cerebro con el cerebro de su hijo por nacer con la ayuda de su padre.

Elenco 

 Emma Stone como Bella Baxter
 Willem Dafoe como el Dr. Godwin Baxter
 Mark Ruffalo como Duncan Wedderburn
 Ramy Youssef como Max McCandless
 Jerrod Carmichael como Harry Astley
 Christopher Abbott como Sir Aubrey de la Pole Blessington
 Margarita Qualley
 Suzy Bemba
 Kathryn Hunter como Porcina
 Wayne Brett como sacerdote

Producción 
Fue informado por primera vez en febrero de 2021 que Yorgos Lanthimos y Emma Stone se reunirían en el proyecto, con un rodaje que comenzaría en otoño de 2021.  Willem Dafoe entró en negociaciones para unirse al elenco el mes siguiente.  En abril de ese año, Ramy Youssef estaba en conversaciones para unirse.  En Mayo se confirmaría que Dafoe y Youssef se unirían al elenco. Mark Ruffalo y Jerrod Carmichael también se unen al elenco en mayo.   En septiembre, Christopher Abbott fue escogido para unirse.  En noviembre, Margaret Qualley y Suzy Bemba fueron elegidas dentro del elenco y Kathryn Hunter reveló que ella también tenía un papel en la película. 

El rodaje comenzó en agosto de 2021 en Hungría,  y se espera que tenga lugar en Origo Studios.

Referencias

Enlaces Externos 

 

Películas de Film4 Productions
Películas de ciencia ficción de Estados Unidos
Películas rodadas en Hungría
Películas basadas en novelas británicas
Películas de ciencia ficción de Reino Unido
Películas sin estrenar